Камчатская краевая больница имени А. С. Лукашевского (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатская краевая больница имени А. С. Лукашевского») — учреждение здравоохранения краевого значения в г. Петропавловске-Камчатском.

История 
26 июля 1954 года - постановлением Камчатского областного комитета была основана Камчатская областная больница на базе Петропавловской городской больницы.

1958 год - больница приобрела вид больничного городка. Появились новые отделения, включая отделение санитарной авиации на всю область. Созданы биохимическая, гистологическая и бактериологическая лаборатории. Открылось поликлиническое отделение.

1963 год - открылся акушерско-гинекологический корпус.

1964 год - открылось урологическое отделение.

1968 год - больнице было присвоено имя Андрея Савельевича Лукашевского. Андрей Савельевич Лукашевский - фельдшер, первый комиссар здравоохранения Камчатской области.

1970 год - открылся новый терапевтический корпус, в котором были размещены эндокринологическое, гематологическое, гастроэнтерологическое и кардиоревматологическое отделения. Позднее до 1973 года были открыты нейрохирургическое отделение, отделение челюстно-лицевой хирургии и реанимационное отделение.

Сегодня краевая больница имени А.С. Лукашевского - самое крупное многопрофильное учреждение здравоохранения Камчатского края. В больнице трудится 700 человек, более 70% врачей и медсестер имеют квалификационную категорию, также в больнице работают 2 кандидата медицинских наук.

Деятельность 
Камчатская краевая больница имени А.С. Лукашевского - является крупным лечебно-профилактическим учреждением края и города. В больнице работают 11 главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Камчатского края.

В больнице находятся единственные в Камчатском крае отделение гравитационной хирургии и гемодиализа, отделение челюстно-лицевой хирургии, гематологическое отделение и нейрохирургическое отделение.

Больница сотрудничает с Министерством здравоохранения Камчатского края, Камчатским медицинским колледжем, Камчатским государственным университетом имени Витуса Беринга.

Лечебные отделения 
 Аптечный киоск
 Физиотерапевтическое
 Терапевтическое
 Гастроэнтерологическое
 Гематологическое
 Гинекологическое
 Гемодиализ и гравитационная хирургия крови
 Неврологическое
 Нейрохирургическое
 Отоларингологическое
 Офтальмологическое
 Приемное
 Травматологическое
 Урологическое
 Хирургическое

Диагностические отделения 
 Патолого-анатомическое отделение
 Лабораторная диагностика
 Функциональная диагностика
 Лучевая диагностика (Рентген, УЗИ, МРТ, КТ)

Другие подразделения 
 Камчатская краевая консультативная поликлиника
Краевое государственное казенное учреждение здравоохранения "Камчатский территориальный центр медицины катастроф"
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями

Примечания

Ссылки 
Сайт больницы

Появились в 1954 году в России
Больницы Петропавловска-Камчатского